Премьер-лига Гонконга 2017/2018 (также известная как BOC Life Hong Kong Premier League по имени спонсора лиги) это четвертый сезон Премьер-лиги, и 107-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге.

Команды
В общей сложности в соревновании приняли участие десять команд. Восемь команд участников прошлого сезона, одна переименованная команда и одна новая.

Иностранные игроки 
Количество иностранных игроков в заявках команд по правилам лиги ограничено шестью (включая одного азиатского игрока). Причем только четыре из них имеют право находится на поле одновременно.
Клуб R&F, базирующийся в Китае обязан иметь в заявке восемь игроков с гражданством Гонконга, и может заявить только трех иностранцев за сезон.

Таблица

Потуровая таблица

Результаты

Примечания

2017/2018
Гонконг
2000-е годы в Гонконге